Cípsel Atió, diversos personatges
 Cípsel de Corint, tirà de Corint.
 Cípsel (mitologia), rei mític d'Arcàdia